«Володар перснів» — епічний роман у жанрі фентезі Дж. Р. Р. Толкіна
 «Володар перснів» — кінотрилогія режисера Пітера Джексона
 «Володар перснів» — телесеріал, що виходить на стримінговому сервісі «Prime Video»
 «Володар перснів» — мультфільм режисера Ральфа Бакши, що вийшов у 1978 році
 «Володар Перснів Онлайн» — багатокористувацька онлайнова рольова гра